Zirnbauer ist der Familienname folgender Personen:
 Heinz Zirnbauer (1902–1982), deutscher Bibliothekar in Nürnberg, München, Berlin, Speyer und Salzburg
 Josef Zirnbauer (1834–1917), deutscher Lederfabrikant und Lokalpolitiker
 Martin R. Zirnbauer (* 1958), deutscher theoretischer Physiker und Hochschullehrer
 Otto Zirnbauer (1903–1970), deutscher Bildhauer